Michael Trulsen – calciatore norvegese
 Pål Trulsen – giocatore di curling norvegese
 Trine Trulsen – giocatrice di curling norvegese